Brudnów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Brudnów, village de la voïvodie de Łódź
 Brudnów, village de la voïvodie de Mazovie